Onderdistrict in Indonesië
 Pleret (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
Plaats in Indonesië
 Pleret (Panjatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Pleret (Pohjentrek), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java